Малыбайский сельский округ:
 Малыбайский сельский округ (Алматинская область) — сельский округ в Алматинской области.
 Малыбайский сельский округ (Павлодарская область) — сельский округ в Павлодарской области.